

Persone 
 Agnese di Montefeltro (1470-1523) – figlia di Federico da Montefeltro, duca di Urbino, e della sua seconda moglie, Battista Sforza
 Agnesina da Montefeltro (1431-1456) – nobile italiana
 Antonio da Montefeltro (1445-1508) – condottiero italiano
 Antonio II da Montefeltro (1348-1404) – condottiero italiano
 Aura da Montefeltro (1405-1475) – nobile italiana, contessa consorte di Apecchio
 Corrado da Montefeltro (XIII secolo–XIII secolo) – condottiero italiano
 Costanza da Montefeltro (1422-1518) – nobile italiana
 Elisabetta da Montefeltro (1464-1510) – nobile urbinata e signora di Rimini
 Federico I da Montefeltro (...–1322) – politico, condottiero e capitano di ventura italiano
 Federico II da Montefeltro (...–1370) – conte di Urbino dal 1364 fino alla sua morte
 Galasso da Montefeltro (...–1300) – politico, condottiero e capitano di ventura italiano, conte di Urbino e signore di Cesena
 Gentile da Montefeltro (1448-1513) – nobildonna italiana
 Giovanna da Montefeltro (1463-1513) – duchessa consorte di Sora e Arce, signora consorte di Senigallia 
 Guidantonio da Montefeltro (1378-1443) – condottiero italiano
 Guido da Montefeltro (1220-1298) – condottiero, politico e religioso italiano
 Guido II da Montefeltro (XIV secolo–XIV secolo) – condottiero e politico italiano
 Guidobaldo da Montefeltro (1472-1508) – terzo duca di Urbino
 Montefeltrano I da Montefeltro (1135-1202) – condottiero e politico italiano
 Montefeltrano II da Montefeltro (...–1254) – condottiero italiano
 Niccolò da Montefeltro (1319-1367) – condottiero e capitano di ventura italiano
 Nolfo da Montefeltro (1295-1364) – condottiero italiano
 Oddantonio II da Montefeltro (1427-1444) – politico e condottiero italiano 
 Taddeo I da Montefeltro (1180-1251) – condottiero italiano
 Taddeo II da Montefeltro (...–1282) – condottiero italiano
 Taddeo Novello da Pietrarubbia (...–1299) – condottiero italiano
 Violante da Montefeltro (1430-1493) – figlia di Guidantonio da Montefeltro e di Caterina Colonna; sorella di Federico da Montefeltro, fu moglie di Domenico Malatesta Novello e Signora di Cesena

Storia di famiglia 
 Da Montefeltro – famiglia che governò prima il castello di Monte Copiolo (XII secolo) poi la contea di Montefeltro e quella di Urbino

Pagine correlate 
 Bonconte da Montefeltro (disambigua)
 Federico da Montefeltro (disambigua)